Onderdistrict in Indonesië
 Klabang (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Klabang (Klabang), een plaats in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Klabang (Tegalampel), een plaats in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java